Prvenstvo Jugoslavije u kuglanju za klubove se održavalo od 1947. do 1991. godine. Prvenstva su se igrala za dvije verzije kuglanja - međunarodnu (poznatu kao classic) i narodnu. U prvenstvima u oba načina su dominirali klubovi iz Hrvatske i Slovenije.

Prvaci po načinu igre

Međunarodni (klasični) način

Narodni način

Unutarnje poveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga
 Klupsko prvenstvo SR Hrvatske u kuglanju za muškarce 
 Kup Jugoslavije u kuglanju za muškarce 
 Jugoslavensko klupsko prvenstvo u kuglanju za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Kuglački klub Medveščak 1958, povijest , pristupljeno 13. siječnja 2014.
 Prvaci Jugoslavije 1947.-1991., kuglacki-savez-os.hr, preuzeto 25. lipnja 2014.

kuglanje
Jugoslavija